Childe Roland alla Torre Nera giunse - poema di Robert Browning
 The Dark Tower – film del 1943 diretto da John Harlow
 La torre nera (The Dark Tower) – serie di romanzi di Stephen King
 La torre nera (The Dark Tower o The Dark Tower VII: The Dark Tower) – romanzo di Stephen King del 2004, settimo della serie La torre nera
 La torre nera (The Dark Tower) – film del 2017 diretto da Nikolaj Arcel, tratto dalla serie di romanzi di Stephen King
 The Dark Tower – videogioco del 1984-1985